Saint-Cricq peut se prononcer [] ou [] .

Communes 

 Saint-Cricq, commune française, située dans le département du Gers ;
 Saint-Cricq-Chalosse, commune française, située dans le département des Landes ;
 Saint-Cricq-du-Gave, commune française, située dans le département des Landes ;
 Saint-Cricq-Villeneuve, commune française, située dans le département des Landes.

Personnalités 

 Caroline de Saint-Cricq (1812–1872), élève française et amour de Franz Liszt ;
 Charles de Saint Cricq Cazeaux (1774–), industriel français ;
 Jacques de Saint-Cricq (1781–1819), marin français ;
 Nathalie Saint-Cricq (née en 1962), journaliste politique française ;
 Pierre de Saint-Cricq, (1772–1854), ministre de Charles X ;
 Robert Saint-Cricq, (1924-2020), peintre français.

Voir aussi 
 Cap Saint-Cricq, cap australien.